Fórmula de Leibniz puede estar haciendo referencia a:

 La Fórmula de Leibniz para el cálculo de determinantes.
 La Fórmula de Leibniz para el cálculo de π.